Európai és Mediterrán Növényvédelmi Szervezet EPPO (The European and Mediterranean Plant Protection Organization)
 Poznań Henryk Wieniawski repülőtér ICAO kódja
 Európai Ügyészség EPPO (The European Public Prosecutor's Office)